TWS-наушники (аббревиатура на англ. true wireless stereo, на рус. полностью беспроводные стереосистемы) — беспроводные наушники, работающие по протоколу Bluetooth, внутриканальные или вкладыши по конструкции, которые не связаны между собой кабелем. Чаще всего заряжаются от комплектного кейса-футляра и имеют в конструкции встроенные аккумуляторы.

Примечания 

Наушники